Кабановская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 79 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на правом берегу реки Суланда, при впадении в неё ручья Паково. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Запаковская, на юго-востоке, на противоположенном берегу реки, деревня Дурневская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Кабановская(Малая Гора) насчитывает 17 дворов, 67 мужчин и 67 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Верхосуландского сельского общества Верхосуландской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 26 дворов, 82 мужчины и 83 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»